Vandas je příjmení, které nosily mimo jiné tyto osobnosti:

 Daniel Vandas (* 1998) – český juniorský reprezentant v orientačním běhu
 Jaroslav Vandas (* 1951) – český politik, poslanec ČSSD
 Martin Vandas (* 1971) – český filmový producent
 Michael Vandas (* 1991) – slovenský hokejový útočník
 Pavel Vandas, více osobností, viz rozcestník
 Tomáš Vandas (* 1969) – český politik, předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti